Royal Opera House, Malta, Opera Królewska na Malcie
 Covent Garden Theatre, opera w Londynie